Volo – processo di spostamento nell'aria
Volo – figura araldica formata da due ali d'aquila
Volo – specialità dello sport delle bocce
Volo – città della Grecia
Volo – villaggio degli Stati Uniti in Illinois
Fabio Volo – deejay, conduttore televisivo, attore e scrittore italiano
Volo – album del gruppo musicale dei Goblin
Volo – formazione militare dell'aeronautica, parte di una squadriglia